Četvrtu sezonu hrvatskog rukometnog prvenstva od osamostaljenja je opet osvojio Badel 1862 Zagreb pobijedivši u finalu Zadar Gortan. U prvenstvu je sudjelovalo 12 momčadi.

Tablice i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje za prvaka

Konačni poredak 
 Badel 1862, Zagreb
 Zadar Gortan, Zadar
 Sisak, Sisak
 Karlovačka pivovara, Karlovac
 Varteks Tivar, Varaždin
 Metković, Metković
 Meteor, Đakovo
 Bjelovar, Bjelovar
 Zamet, Rijeka
 Osijek 93, Osijek
 Medveščak, Zagreb
 Umag, Umag

Izvori 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 178
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.

Poveznice 
 1.B HRL 1994./95.
 2. HRL 1994./95.
 Hrvatski kup 1994./95.

1994-95
m-1A